Amerikai Egyesült Államok
 Deming (Indiana)
 Deming (Új-Mexikó)
 Deming (Washington)